Па́уль Бра́йтнер (; род. 5 сентября 1951, Кольбермор, ФРГ) — немецкий футболист, выступавший за сборную ФРГ. Один из лучших защитников в истории мирового футбола. Чемпион мира 1974 года, чемпион Европы 1972 года.

В настоящий момент работает спортивным журналистом на немецком телевидении.

Биография 
С 1970 по 1974 играл за мюнхенскую «Баварию» в Бундеслиге. После чемпионата 1974 года он сменил клуб и стал играть за «Реал Мадрид». В 1977 году вернулся в Бундеслигу, играл один сезон за «Айнтрахт Брауншвайг», и с 1978 года снова выступал за «Баварию». В 1983 году завершил свою карьеру как игрок. Он играл на позиции атакующего защитника (ранние 70-е годы) и полузащитника (позже).

Всего в Бундеслиге — 285 игр, 93 гола.

В сборной Германии быстро сделал успешную карьеру. Опытный коллега по сборной Берти Фогтс говорил о 20-летнем Брайтнере после Чемпионата Европы 1972: «Пауль уже сегодня лучше меня».

Достижения

Командные 
«Бавария»
 Чемпион ФРГ: 1972, 1973, 1974, 1980, 1981
 Обладатель Кубка ФРГ: 1971, 1982
 Победитель Кубка европейских чемпионов: 1974
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1982
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1975, 1976
 Обладатель Кубка Испании: 1975
Сборная Германии
 Чемпион Европы: 1972
 Чемпион мира: 1974
 Вице-чемпион мира: 1982

Личные 
 Лучший футболист ФРГ: 1981
 Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 1974
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы по версии УЕФА: 1972
 Входит в команду сезона Бундеслиги (7): 1971/72, 1972/73, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83
 В 2004 году был включён Пеле в список «ФИФА 100», куда вошли 125 великих живущих футболистов.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 http://www.fussballdaten.de/spieler/breitnerpaul/
 http://german.imdb.com/name/nm0107000/

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
ФИФА 100